Arūnė ist ein weiblicher litauischer Vorname. Die männliche Form ist Arūnas.

Personen 

 Arūnė Stirblytė (*  1968), Politikerin, Mitglied von Seimas

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname